Girón – miasto i gmina w północno-wschodniej Kolumbii
 Playa Girón – plaża i wioska nad Zatoką Świń w Kubie. Miejsce zwycięstwa wojsk Fidela Castro w czasie Inwazji w Zatoce Świń 1961
 Girón – kubański producent autobusów z siedzibą w Hawanie
 Girón – kanton w Ekwadorze
 Girón – miasto w Ekwadorze